Lammens  ist der Familienname folgender Personen:

 Hank Lammens (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler und Segelsportler
 Henri Lammens (1862–1937), belgischer Jesuit und Orientalist
 Maarten Lammens (* 1982), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler